

Geografia

Mayenne (departamento), um departamento.
Mayenne (comuna), uma comuna do departamento de Mayenne.
Rio Mayenne

Patronímico
Ducado de Mayenne
Lista de senhores de Mayenne
Carlos de Guise, Duque de Mayenne